O HylaFAX é um servidor de fax livre para sistemas de computadores do tipo Unix.

Ligações externas 
 

Software livre
Unix